Olde english bulldogge brasileiro är en hundras från Brasilien. Det är den brasilianska varianten av Olde English Bulldogge. Rasen är inte erkänd av den internationella hundorganisationen FCI men är erkänd av den brasilianska kennelklubben Confederação Brasileira de Cinofilia (CBC) som är medlem i FCI.

Källor
 Olde english bulldogge brasileiro, Confederação Brasileira de Cinofilia (CBC)  

Hundraser från Brasilien
Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar